Frères de sang est le premier tome de la série de Louise Gauthier, Le Schisme des mages. Écrit entre 2006 et 2008, il a été publié au printemps 2009.

Résumé 
Sur la terre bénie des Ejbälas, deux elfes-sphinx de treize ans quittent l'enceinte protégée de leur collège pour se lancer dans une escapade audacieuse. Quand leur frasque tourne au cauchemar, les apprentis sorciers sont séparés et violemment projetés hors de l'enfance. À partir de ce jour, en dépit du pacte de sang qui les unit, Hµrtö et Artos empruntent des chemins contraires. Comment deviner que le masque séduisant d’Artos dissimule des rêves de pouvoir et de vengeance. Cette rupture prophétise l'avènement du schisme des mages. Les Esprits présagent une ère terrible où la magie des sphinx devra affronter la sorcellerie des temps anciens.

Résumé de la couverture 
En cette saison des lunes des couleurs, sur la terre bénie des Ejbälas, deux Longs-Doigts quittent secrètement l’enceinte protégée de leur collège. Malgré leur solide amitié, tout distingue ces garçons de treize ans : Loup déborde d'intrépidité et d'insolence, tandis que Le Gris se montre réfléchi et loyal. Mais comme ils ne vont jamais l'un sans l'autre, Loup entraîne son compagnon dans une escapade audacieuse, n'y voyant qu’un jeu, un nouveau pied de nez aux règlements. Mal lui en prend… Quand leur frasque tourne au cauchemar, les apprentis sorciers sont séparés et violemment projetés hors de l’enfance.

À partir de ce jour, leur existence emprunte des chemins fort différents et portera la marque indélébile de leurs expériences. Tragiquement réunis, Loup et Le Gris reconstruisent leur amitié en la scellant par un pacte de sang. Toutefois, un malaise persiste, engendré par le germe sournois qui a éclos dans le cœur de l'un d'eux. Aux confins d'une forêt ensorcelée, les rêves de pouvoir et de vengeance de Loup s'enracinent, creusant un gouffre glacé entre lui et son complice de toujours.

Cette rupture prophétise l'avènement du schisme des mages. Déjà, les Esprits présagent une ère terrible où la magie des sphinx devra affronter la sorcellerie des temps anciens.

Roman québécois
Roman canadien paru en 2009
Roman de fantasy canadien
2009 en fantasy